Kronstadt (früher auch Cronstadt) steht für:
 Kronstadt-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 (2447) Kronstadt, Asteroid des Hauptgürtels
 NSB Verkstedet Kronstad, Bahnbetriebswerk in Bergen (Norwegen)

Orte:
 Kronstadt (Russland), Stadtteil von Sankt Petersburg auf der Ostseeinsel Kotlin
 Kronstadt, deutscher Name der Stadt Brașov in den rumänischen Karpaten 
 gleichnamiger Bezirk, siehe Kreis Brașov
 Kronstadt, deutscher Name der Stadt Kunštát u Orlického Záhoří im Adlergebirge (Tschechien) 

Personen:
 Johannes von Kronstadt (1829–1909), russisch-orthodoxer Heiliger
 Sofian von Kronstadt (* 1970), rumänisch-orthodoxer Bischof

Siehe auch:
 Cronstadt Island
 Kronstadt-Klasse
 Kroonstad